Салар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лоха. Занимает площадь _ км². Население — 2831 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Salar realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Salar
 Ayuntamiento de Salar

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады